Bhutanitis ludlowi — дневная бабочка семейства , эндемик Бутана.

История описания 
Этот вид был первоначально известен по серии из пяти экземпляров, собранных в Бутане в 1933–1934 годах ботаниками Фрэнком Людлоу и Джорджем Шерифом. Четыре из этих экземпляров были упомянуты в описании типовой серии, которое, однако, содержало мало информации о биологии вида, за исключением того, что бабочки были собраны на высоте 2000–2200 метров в лесу.

В 1992 году китайский исследователь Чжоу заявил, что экземпляр B. ludlowi был собран в Юньнани и находится в китайской коллекции. Хотя это сообщение было подвергнуто сомнению другими исследователями, более поздняя публикация Чжоу 2000-го года не предоставила дополнительной информации. Хотя Чжоу (2000) проиллюстрировал китайский экземпляр, позже было установлено, что это отретушированная фотография типового образца из Британского музея (Естественной истории). Поскольку в Китае не было обнаружено никаких других особей этого вида, M. Боллино и T. Рачели предположили, что это была неправильная идентификация Bhutanitis lidderdalii spinosa<ref>Bollino M, Racheli T. 2012. Supplement 20. Parnassiinae (Partim) Parnassiini (Partim); Luehdorfiini; Zerynthiini (Lepidoptera: Papilionidae). In Bauer, E. and Frankenbach, T. (eds). Butterflies of the World. Goecke & Evers: Keltern.</ref>.

В августе 2009 года Карма Вангди, чиновник лесного хозяйства Бутана, поймал экземпляр B. ludlowi в природном заказнике Бумделинг, расположенном в отдаленной долине Бутана Трашиянгце. Этот экземпляр предоставил первое за 75 лет недвусмысленное свидетельство существования данного вида. В августе 2011 года несколько спаривающихся пар B. ludlowi  были замечены и пойманы в заповеднике дикой природы Бумделинг в Бутане исследовательской группой из Бутана в сотрудничестве с Японским обществом бабочек (BSJ) и NHK Japan Kuenzang Choden 2011. New findings on Ludlow's Bhutan Glory. Bhutan Times, August 27, 2011. . Удивительно, но экспедиция увидела своего первого B. ludlowi 12 августа, в тот же день, когда Людлоу и Шериф добыли первый экземпляр в 1933 году. Bhutanitis ludlowi впоследствии стал национальной бабочкой Бутана.

 Биология 
Экспедиция 2011 года собрала значительные материалы по биологии B. ludlowi. Его кормовое растение — Aristolochia griffithi, которое также является кормовым и для других видов рода Bhutanitis. Яйца Bhutanitis ludlowi мельче, чем у других Bhutanitis, и кладутся друг на друга стопкой. Видеозаписи живых взрослых особей (внешние ссылки 8 и 9) показывают, что их полёт быстрый, с глубокими взмахами крыльев и частым планированием. Передние крылья обеспечивают всю движущую силу, в то время как задние крылья отключены во время нормального полёта и как бы следуют за бабочкой. В отличие от многих бабочек-парусников, B. ludlowi не взмахивает крыльями во время кормления. Цветки калины цилиндрической (Viburnum cylindricum) были наиболее часто используемым источником пищи для взрослых.

В 2012 году была сделана фотография живого экземпляра B. ludlowi в заказнике Игленест в Аруначал-Прадеше или рядом с ним. Эти данные происходят из района, где также встречается Bhutanitis lidderdalii lidderdalii, что позволяет предположить, что эти таксоны симпатричны или, по крайней мере, почти таковы (на основе данных из фотографий B. lidderdalii, представленных на веб-сайте Индийского фонда бабочек, Бабочки Индии).

Поскольку известно очень мало экземпляров, B. ludlowi редко иллюстрируется. По внешнему виду он похож на родственного B. lidderdalii, но имеет более широкие крылья с серыми поперечными полосами вместо белых. Распространение B. ludlowi и B. lidderdalii может частично совпадать в Бутане и Юньнани, Китай, хотя неизвестно, встречаются ли они одновременно в одной и той же среде обитания.

Так как известно всего несколько пойманных особей Bhutanitis ludlowi, то их изображений практически нет. Вид носит статус уязвимого.

 Примечания 

 Литература 
 Choden, K. (2011). New findings on Ludlow's Bhutan Glory. August 27, 2011. 
 Chou, Y. (ed.)  1994.  Zhongguo die lei zhi / Zhou Yao zhu bian = Monographia rhopalocerorum sinensium = Monograph of Chinese butterflies. Henan ke xue ji shu chu ban she, Zhengzhou shi.
 Chou, I. (ed.) 2000. Monographia Rhopalocerorum Sinensium (Monograph of Chinese Butterflies). Revised Edition. Henan Scientific and Technological Publishing House, China. Two volumes.
 Chou, L. 1992. A study on the rare butterflies of the genus Bhutantis (Lepidoptera: Papilionidae) with descriptions of two new species. Entomotaxonomia 14(1): 48-54, 1 plate.
 Coote, L. 2000. CITES identification guide - Butterflies: Guide to the Identification of Butterfly Species Controlled Under the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. . Downloaded 5 March 2010.
 Bhutan Government official release 2011. First ever evidence of Ludlow's Bhutan Swallowtail mating. Wildlife Conservation Division, Ministry of Agriculture and Forests, Royal Government of Bhutan, August 17, 2011. 
 Kuenzang Choden 2011. New findings on Ludlow's Bhutan Glory. Bhutan Times, August 27, 2011. 
 Padmanabhan, S. 2012. The butterfly effect. The Hindu, 30 December 2012. 
 Indian Foundation for Butterflies. Bhutanitis lidderdalii Atkinson, 1873 - Bhutan Glory. Butterflies of India website. 
 Bollino, M and Racheli, T. 2012. Supplement 20. Parnassiinae (Partim) Parnassiini (Partim); Luehdorfiini; Zerynthiini (Lepidoptera: Papilionidae). In Bauer, E. and Frankenbach, T. (eds). Butterflies of the World. Goecke & Evers: Keltern.

 Внешние ссылки 
 Bhutanitis ludlowi
 Bhutanitis ludlowi. 2006 IUCN Red List of Threatened Species
 TOL Taxonomic discussion. (Rare) photograph
   Questions the validity of specimen figured by Chou (1994).
  NHK footage of the Bhutan-Japan expedition, showing the initial Ludlow collection in the British Museum and flight of adult B. ludlowi'' at natural speed
  Shows slowed footage of live adults.

Парусники
Насекомые Азии
Эндемики Бутана
Животные, описанные в 1942 году
Таксоны насекомых, названные в честь людей